

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Winooski – città della Contea di Chittenden, Vermont

Altro 
 Winooski – fiume